São Miguel (Cap Verd), municipi de Cap Verd a la part nord-est de l'illa de Santiago
 São Miguel das Missões, municipi a l'estat de Rio Grande do Sul (Brasil) 
 Calheta de São Miguel, vila al nord de l'illa de Santiago a l'arxipèlag de Cap Verd
 Illa de São Miguel, illa de l'arxipèlag de les Açores, Portugal
 Ilhéu de São Miguel, illot al Golf de Guinea i una de les illes més petites de São Tomé i Príncipe (oceà atlàntic)
 Fortalesa de São Miguel, fortalesa portuguesa al mont de São Paulo, actualment denominat Morro da Fortaleza, a les proximitats de la ciutat de Luanda, actualment Angola
 Ruïnes de São Miguel de Odrinhas, jaciment romà a Sintra, Portugal